Андре́ Симо́н (; ,  — , ) — французский автогонщик. Выступал в Формуле-1 в 1950-х годах (—), провёл 12 гран-при, но не завоевал очков.

Результаты в Формуле-1 

|-
!
! Equipe Gordini
! Simca-Gordini Type 15
! Gordini 1,5 L4С
! 

|-
!
! Scuderia Ferrari
! 
! Ferrari 2,0 L4
! 

|-
!rowspan=2|
! Daimler Benz AG
! Mercedes-Benz W196
! Mercedes-Benz M196 2,5 L8 
! 

|||||

|-
! Officine Alfieri Maserati
! Maserati 250F
! Maserati 250F 2,5 L6
! 
|||||||||

|
|-
!rowspan=2|
! André Simon
! Maserati 250F
! Maserati 250F 2,5 L6
! 

||

|-
! Equipe Gordini
! Gordini Type 16
! Gordini 2,0 L6
! 
|||||||||||||

|-
!rowspan=2|
! 
!rowspan=2|Maserati 250F
!rowspan=2|Maserati 250F 2,5 L6
!rowspan=2|

||

|-
! Ottorino Volonterio
|||||||||||||

|}

Примечания

Ссылки 
 Страница  на сайте grandprix.com
 Профиль  на сайте журнала Motor Sport
 
 
 

Автогонщики Франции
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Франции
Пилоты Формулы-1 из Франции
Пилоты Формулы-1 1950-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Gordini
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Ferrari
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Mercedes
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Maserati
Пилоты Формулы-1, не набиравшие очков
Пилоты Targa Florio